«Сена́тские ве́домости» (до 1899 года — «Санктпетербургские сенатские ведомости») — печатное издание Правительствующего сената в Российской империи, выходившее в 1809—1917 годах в городе Санкт-Петербурге. На страницах «Сенатских ведомостей» публиковались Высочайшие указы, приказы, новые правительственные распоряжения, указы об увольнениях, наградах и другие материалы.

Приложения 
К «Сенатским ведомостям» выходили многочисленные приложения, в том числе:
 Сенатские объявления по казённым, правительственным и судебным делам : отд. первый и второй (1825—1917)
 Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем сенате : отд. первый (1863—1917)
 Решения кассационных департаментов Правительствующего сената (1866)
 Решения Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената (1867—1915)
 Решения Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената (1867—1915)
 Сенатские объявления по казённым, правительственным и судебным делам : отд. третий (1883—1917)
 Сенатских объявлений отдел четвёртый (1883—1915)
 Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем сенате : отд. второй (1902—1917)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
Правительствующий сенат
Газеты Российской империи
Газеты на русском языке
Правительственные газеты